Kazimierz Karolczak (historyk)
 Kazimierz Karolczak (polityk)